Jelena Petrowa (russisch ) ist der Name folgender Personen:
 Jelena Jurjewna Petrowa, russische Namensentsprechung der russisch-ukrainischen Biathletin Olena Petrowa (* 1972)
 Jelena Wladimirowna Petrowa (* 1966), sowjetisch-russische Judoka
 Jelena Nikolajewna Petrowa (1908–2000), sowjetische Kamerafrau